Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1984 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1985.

Таблица

Матчи

Тур 1
Сентраль Эспаньол 1-1 Дефенсор
Насьональ 0-0 Белья Виста
Пеньяроль 1-0 Данубио

Тур 2
Данубио 2-1 Дефенсор
Белья Виста 1-0 Сентраль Эспаньол
Пеньяроль 2-0 Насьональ

Тур 3
Сентраль Эспаньол 1-0 Данубио
Насьональ 3-0 Дефенсор
Белья Виста 2-2 Пеньяроль

Тур 4
Белья Виста 2-0 Данубио
Насьональ 2-1 Сентраль Эспаньол
Пеньяроль 2-0 Дефенсор

Тур 5
Белья Виста 1-0 Дефенсор
Насьональ 5-0 Данубио
Пеньяроль 1-1 Сентраль Эспаньол

Матч за 1-е место
Пеньяроль 2-2 (5-3 ) Белья Виста

Матч за 2-е место
Белья Виста 1-0 Сентраль Эспаньол

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая